Dies ist eine Liste der Premierminister des Tschad seit der Unabhängigkeit des Landes.

Siehe auch 
 Liste der Staatsoberhäupter des Tschad

Weblinks 
 Liste der Staatsoberhäupter und Premierminister des Tschad Rulers (englisch)

Tschad
!Liste